Francouzský institut může znamenat více institucí:

 Institut de France (česky Francouzský institut) – pařížská akademická instituce
 Institut français d'architecture (česky Francouzský institut architektury) – pařížský architektonický ústav
 Francouzský institut v Praze – pražské multikulturní zařízení